Le terme châtaigne est le nom d'un fruit, la châtaigne, qui par analogie, est utilisé dans d'autre sens.

 La châtaigne d'eau peut désigner plusieurs espèces végétales différentes.
 La châtaigne de mer peut désigner plusieurs espèces d'Echinoidea.
 La châtaigne de terre est l'un des nombreux noms vernaculaires de la gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus)
 La châtaigne est une callosité présente sur les pattes avant et parfois arrière des équidés.
 La châtaigne est une corne qui se situe à l'intérieur des antérieurs du cheval. Il s'agit d'un vestige de doigt selon les scientifiques.
 En langage populaire, une « châtaigne » désigne un coup de poing ou un choc électrique.
 Châtaigne est une couleur.
Châtaigne dans les Caraïbes francophones fait référence à Artocarpus camansi.